Chengxiang ist ein häufiger chinesischer Ortsname; er steht u. a. für:
den Stadtbezirk Chengxiang (城厢区) der Stadt Putian, Provinz Fujian, siehe Chengxiang;
die Großgemeinde Chengxiang (城厢镇) im Kreis Anxi der Stadt Quanzhou, Provinz Fujian, siehe Chengxiang (Anxi);
die Großgemeinde Chengxiang (城厢镇) der Stadt Fuquan, Provinz Guizhou, siehe Chengxiang (Fuquan);
die Großgemeinde Chengxiang (城厢镇) im Kreis Long’an, Autonomes Gebiet Guangxi, siehe Chengxiang (Long’an);
die Großgemeinde Chengxiang (城厢镇) im Kreis Mianning des Autonomen Bezirks Liangshan der Yi, Provinz Sichuan, siehe Chengxiang (Mianning);
die Großgemeinde Chengxiang (城厢镇) im Kreis Napo, Autonomes Gebiet Guangxi, siehe Chengxiang (Napo);
die Großgemeinde Chengxiang (城厢镇) im Stadtbezirk Qingbaijiang, Provinz Sichuan, siehe Chengxiang (Qingbaijiang);
die Großgemeinde Chengxiang (城厢镇) im Kreis Quannan, Provinz Jiangxi, siehe Chengxiang (Quannan);
die Großgemeinde Chengxiang (城厢镇) der Stadt Taicang, Provinz Jiangsu, siehe Chengxiang (Taicang);
die Großgemeinde Chengxiang (城厢镇) im Kreis Tianquan der Stadt Ya’an, Provinz Sichuan, siehe Chengxiang (Ya’an);
die Großgemeinde Chengxiang (城厢镇) im Kreis Wuming der Stadt Nanning, Autonomes Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Chengxiang (Wuming);
die Großgemeinde Chengxiang (城厢镇) im Kreis Wuxi der Stadt Chongqing, siehe Chengxiang (Wuxi);
die Gemeinde Chengxiang (城厢乡) im Kreis Wuping in der Provinz Fujian, siehe Chengxiang (Wuping);
die Gemeinde Chengxiang (城厢乡) im Stadtbezirk Xingbin im Autonomen Gebiet Guangxi, siehe Chengxiang (Xingbin);
die Gemeinde Chengxiang (城厢乡) der Stadt Yongcheng in der Provinz Henan, siehe Chengxiang (Yongcheng);
das Straßenviertel Chengxiang (城厢街道) im Stadtbezirk Fucheng der Stadt Mianyang, Provinz Sichuan, siehe Chengxiang (Fucheng);
das Straßenviertel Chengxiang (城厢街道) der Stadt Laiyang, Provinz Shandong, siehe Chengxiang (Laiyang);
das Straßenviertel Chengxiang (城厢街道) im Stadtbezirk Xiaoshan der Stadt Hangzhou, Provinz Zhejiang, siehe Chengxiang (Xiaoshan).